Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди женщин 2019 проводился с 12 по 14 апреля 2019 года в городе Лиллехаммер.

Победитель чемпионата получал право до следующего чемпионата представлять на международной арене Норвегию как её женская сборная команда.

В чемпионате участвовало 6 команд.

Чемпионами стала команда Lag Ramsfjell, Lillehammer CK (Лиллехаммер) (скип Майя Рамсфьелл), победившая в финале команду Lag Eli Skaslien, Oppdal CK (Оппдал) (скип Eli Skaslien). Бронзовые медали завоевала команда Lag Mesloe, Oppdal CK (Оппдал) (скип Эйрин Месло).

Формат турнира 
В первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. При равном количестве побед команды ранжировались по сумме тестовых бросков в дом (), в сантиметрах; чем меньше сумма, тем более высокое место получала команда. На втором этапе, плей-офф, команды, занявшие в группе 3-е и 4-е места, встречаются в матче за 3-е место; команды, занявшие в группе 1-е и 2-е места, играют в финале.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 

 команды, выходящие в финал за 1-е место
 команды, выходящие в матч за 3-е место

Плей-офф 
14 апреля, 12:00 (UTC+1)

Матч за 3-е место

Финал

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди мужчин 2019
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди смешанных команд 2019
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди смешанных пар 2019

Спорт в Норвегии в 2019 году
2019
Апрель 2019 года
Спортивные соревнования в Лиллехаммере